Никола́й Ба́жин: Бажин, Николай Николаевич (1856—1917) — русский художник.
 Бажин, Николай Федотович (1843—1908) — русский писатель.